In die Gattung T 2 ordnete die Großherzogliche Friedrich-Franz-Eisenbahn ab 1910 die Lokomotiven der Gattungen:

 Mecklenburgische XIII
 Mecklenburgische XIV

ein.

Literatur 
 

T 2